Gautier Giffard désigne plusieurs personnages normands ou anglo-normands du Moyen Âge.
Parmi eux, on retiendra :
Gautier I Giffard († vers 1084), compagnon de Guillaume le Conquérant à la bataille d'Hastings ;
 Gautier II Giffard († 1102), son fils, comte de Buckingham en Angleterre ;
 Gautier III Giffard († 1164), fils du précédent, baron anglo-normand, seigneur de Longueville-sur-Scie dans le Pays de Caux, comte de Buckingham en Angleterre;
 Gautier Giffard (vers 1225 – 1279), évêque de Bath et de Wells (vers 1265-1266) puis archevêque d'York (vers 1266-1279).